Белоозерский (Белоозёрский) сельсовет

Белоруссия 

 Белоозёрский сельсовет Берёзовского района Брестской области

Россия 

 Белоозерский сельсовет Гафурийского района Башкортостана.